Mustin peut faire référence à :

Une personnalité 
 Thomas Mustin (1990- ), chanteur, auteur-compositeur, acteur et metteur en scène belge connu sous le pseudonyme de Mustii.
 Christine Mustin-Mayer (1948- ), personnalité politique française.

Une localité 
 Mustin, commune allemande de l'arrondissement de Ludwigslust-Parchim, en Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Mustin, commune allemande de l'arrondissement du duché de Lauenbourg, en Schleswig-Holstein.